Marchl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Marchl (* 1965), österreichischer Ringer
 Georg Marchl (* 1964), österreichischer Ringer
 Hermann Marchl (* 1942), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
Marchel